Distrito 2 o distrito II puede hacer referencia a: 

 En 
 el distrito 2 de Alcalá de Henares.
 el distrito 2 de Alcorcón.
 el distrito 2 de Alicante.
 el distrito 2 de Badalona.
 el distrito 2 de Baracaldo.
 el distrito 2 de Barcelona.
 el distrito 2 de Bilbao.
 el distrito 2 de Hospitalet de Llobregat.
 el distrito 2 de Madrid.
 el distrito 2 de Málaga.
 el distrito 2 de Mataró.
 el distrito 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
 el distrito 2 de Sabadell.
 el distrito 2 de Santa Cruz de Tenerife.
 el distrito 2 de Tarrasa.
 el distrito 2 de Torrejón de Ardoz.
 el distrito 2 de Valencia.

En otros países
 el distrito II de Budapest, Hungría.
 el distrito 2 de Düsseldorf, Alemania.
 el distrito 2 de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
 el II Distrito de París, Francia.
 el distrito 2 de Zúrich, Suiza.